Дана — українське жіноче ім'я, скорочене від Богдана.
 Дана — слов'янська богиня води.
 Дана — гора на східному краю Національного парку Йосеміті в американському штаті Каліфорнія.
 Дана — псевдонім ізраїльської співачки Шарон Коен.

Техніка 

 «Дана» — передньоприводний автомобіль українського виробництва.
 «Дана» — колісна самохідна гаубиця, із гарматою калібру 152 мм.

Див. також 
 Дейна